Timo Grönlund ist der Name folgender Personen:

* Timo Grönlund (Kanute) (1954–2022), finnischer Kanute
 Timo Grönlund (Skilangläufer) (* 1987), bolivianischer Skilangläufer